Der Ausdruck Responder wurde aus der englischen Sprache übernommen und heißt so viel wie „der Antwortende“.

 In der Radar- und Navigationstechnik wird dieser Begriff z. B. für eine Antwortbake verwendet, ein ortsfester Peilsender, der auf eine Anfrage automatisch einen Antwortcode sendet.

 In der Flugsicherung wird der Begriff auch innerhalb des Wortes Transponder benutzt: Ein Kunstwort, welches die Begriffe Transmitter und Responder vereint. Es bezeichnet hier aber ein bewegliches Objekt.

 Es gibt auch E-Mail-Responder, die automatisch aufgrund bestimmter herausgesuchter Schlüsselwörter aus eingehenden E-Mails, Antwort-E-Mails mit zu diesen Schlüsselwörtern passenden Textbausteinen erstellen und zurücksenden.

 In der Medizin wird mit Responder ein Proband oder Patient bezeichnet, der auf ein bestimmtes Verfahren (z. B. ein bestimmtes Medikament, eine bestimmte Operation) wie erwartet anspringt.

Siehe auch: